Onderdistrict in Indonesië
 Tajungsari (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Pati van de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Tajungsari (Tajungsari), een plaats in het regentschap Pati van de provincie Midden-Java